Марчата — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Марчата — деревня в Уржумском районе Кировской области.
 Марчата — деревня в Верещагинском районе Пермского края.